Тынково — название населённых пунктов:

Болгария  
 Тынково — село в общине Несебыр Бургасской области.
 Тынково — село в общине Стамболово Хасковской области.

Россия 
 Тынково — село в Петровском районе Тамбовской области.
 Тынково — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.